Game Changer – album Johnny’ego Gilla z 2014
 Game Changer – album Rawsrvnta z 2015
 Game Changer – album zespołu Golden Child z 2021